Carlo Alberto di Savoia (1798-1849) –  Re di Sardegna dal 27 aprile 1831 al 23 marzo 1849
 Carlo Emanuele di Savoia-Carignano (1770-1800) – sesto Principe di Carignano

Pagine correlate
 Savoia
 Savoia-Carignano